Cheroscorpaena est un genre de poisson de la famille des Scorpaenidae.

Liste d'espèces 
Selon  
 Cheroscorpaena tridactyla Mees, 1964

Selon  
 Cheroscorpaena tridactyla Mees, 1964

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Scorpaenidae